Alphadon це вимерлий рід дрібних примітивних ссавців, який належав до метатеріїв, групи ссавців, до якої входять сучасні сумчасті. Його скам'янілості вперше виявив і назвав Джордж Гейлорд Сімпсон у 1929 році.

Опис 
Про зовнішній вигляд альфадона відомо небагато, оскільки він відомий лише по зубах, нижній щелепі та фрагментах черепа. Ймовірно, він виріс приблизно до 30 см і міг бути схожим на сучасного опосума. Судячи з його зубів, це, ймовірно, всеїдна тварина, яка харчувалася фруктами, безхребетними і, можливо, дрібними хребетними. Альфадон мав дуже хороший нюх і зір, щоб відстежувати його їжу як вдень, так і вночі. Його можливі вуса також могли допомогти йому в пошуках їжі.

Таксономія та класифікація 
Типовий вид — Alphadon marshi. Відомо вісім інших видів. Вид Alphadon jasoni був спочатку описаний Сторером (1991); згодом його було перенесено до роду Nortedelphys. Останні філогенетичні дослідження групують його з іншими північними несумчастими метатеріями, такими як Albertatherium і Turgidodon. Філогенетичний аналіз 2016 року наведено нижче.

Примітки 

Роди ссавців
Ссавці крейдяного періоду